Wyniki Grand Prix Japonii, siedemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Michael Schumacher
|3-36
|align="center"|34
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|37-53
|align="center"|17
|-
|align="center"|6
| Felipe Massa
|1-2
|align="center"|2
|}

Linki zewnętrzne 
 
 

2006
2006 w Formule 1
2006 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce